Saint-Priest – comune francese nel dipartimento di Ardèche 
 Saint-Priest – comune francese nel dipartimento di Creuse
 Saint-Priest – comune francese nella metropoli di Lione